Aznalcázar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aznalcázar (ort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Aznalcázar (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar